Лесно́й Воро́неж — топоним в России:

 Лесной Воронеж — река, протекает по территории Рязанской и Тамбовской областей, является одним из истоков реки Воронеж.
 Лесной Воронеж (посёлок) — населённый пункт в Мичуринском районе Тамбовской области. Образован 21 декабря 1999 г.

Примечания